El Rourell és una masia situada en el terme municipal de Moià, a la comarca catalana del Moianès. Està situada al sector nord-oest del terme de Moià, a prop del límit amb Santa Maria d'Oló. És a ponent de Casamitjana i de Sant Feliu de Rodors, a l'esquerra del Riu Sec.

Rourell